Charice – precedente nome d'arte del cantante e attore filippino Jake Zyrus
 Charice – album di Charice del 2010
 Charice – EP di Charice del 2008